Талдыбулак — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Талдыбулак (до 1990-х г. — III Интернационал) — село в Хромтауском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.
 Талдыбулак — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Талдыбулак — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Талдыбулак — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Талдыбулак — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Талдыбулак — село в Меркенском районе Жамбылской области.
 Талдыбулак — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Талдыбулак — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Талдыбулак (до 2016 г. — Ленино) — село в Жанааркинском районе Улытауской области.
 Талдыбулак — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.

Реки 
 Талдыбулак (приток Акалахи) — река в Республике Алтай Российской Федерации.
 Талдыбулак (приток Кырчинбулака) — река в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

См. также 
 Талды-Булак